Juan Manuel Rodríguez Parrondo (1964. január 9. –) érdekes elméletet fejlesztett ki a játékelmélet tudományág területén. Elmélete a Parrondo-paradoxon, amely szerint az olyan vesztes stratégiák kombinálásával, véletlenszerű megosztásban – amelyeket ha külön-külön alkalmazunk, minden pénzünket elvesztjük – hosszú távon nagy nyereséget érhetünk el.

There exist pairs of games, each with a higher probability of losing than winning, for which it is possible to construct a winning strategy by playing the games alternately.

Illusztrálás

Az elmélet gyakorlatban való alkalmazására különböző illusztrációs példák vannak, melyekről az alábbi oldalakon lehet többet megtudni.

Az első illusztráció egy 1001 fokú lépcsőn való feljutás vagy leérkezés hogyan érhető el különböző stratégiákkal, ha a nyertes cél a legfelső fok.

A másik illusztráció a közismert pénzérmével való játékon keresztül mutatja be az elméletet.

Források

Irodalom
 John Allen Paulos, A Mathematician Plays the Stock Market, Basic Books, 2004, .
 Neil F. Johnson, Paul Jefferies, Pak Ming Hui, Financial Market Complexity, Oxford University Press, 2003, .
 Ning Zhong and Jiming Liu, Intelligent Agent Technology: Research and Development, World Scientific, 2001, .
 Elka Korutcheva and Rodolfo Cuerno, Advances in Condensed Matter and Statistical Physics, Nova Publishers, 2004, .
 Maria Carla Galavotti, Roberto Scazzieri, and Patrick Suppes, Reasoning, Rationality, and Probability, Center for the Study of Language and Information, 2008, .
 Derek Abbott and Laszlo B. Kish, Unsolved Problems of Noise and Fluctuations, American Institute of Physics, 2000, .
 Visarath In, Patrick Longhini, and Antonio Palacios, Applications of Nonlinear Dynamics: Model and Design of Complex Systems, Springer, 2009, .
 Marc Moore, Constance van Eeden, Sorana Froda, and Christian Léger, Mathematical Statistics and Applications: Festschrift for Constance van Eeden, IMS, 2003, .
 Ehrhard Behrends, Fünf Minuten Mathematik: 100 Beiträge der Mathematik-Kolumne der Zeitung Die Welt, Vieweg+Teubner Verlag, 2006, .
 Lutz Schimansky-Geier, Noise in Complex Systems and Stochastic Dynamics, SPIE, 2003, .
 Susan Shannon, Artificial Intelligence and Computer Science, Nova Science Publishers, 2005, .
 Eric W. Weisstein, CRC Concise Encyclopedia of Mathematics, CRC Press, 2003, .
 David Reguera, José M. G. Vilar, and José-Miguel Rubí, Statistical Mechanics of Biocomplexity, Springer, 1999, .
 Sergey M. Bezrukov, Unsolved Problems of Noise and Fluctuations, Springer, 2003, .
 Julián Chela Flores, Tobias C. Owen, and F. Raulin, First Steps in the Origin of Life in the Universe, Springer, 2001, .
 Tönu Puu and Irina Sushko, Business Cycle Dynamics: Models and Tools, Springer, 2006, .
 Andrzej S. Nowak and Krzysztof Szajowski, Advances in Dynamic Games: Applications to Economics, Finance, Optimization, and Stochastic Control, Birkhäuser, 2005, .
 Cristel Chandre, Xavier Leoncini, and George M. Zaslavsky, Chaos, Complexity and Transport: Theory and Applications, World Scientific, 2008, .
 Richard A. Epstein, The Theory of Gambling and Statistical Logic (Second edition), Academic Press, 2009, .
 Clifford A. Pickover, The Math Book, Sterling, 2009, .

Külső hivatkozások
 J. M. R. Parrondo, Parrondo's paradoxical games
 Nature news article on Parrondo's paradox
 Alternate game play ratchets up winnings: It's the law
 Official Parrondo's paradox page
 Parrondo's Paradox - A Simulation
 The Wizard of Odds on Parrondo's Paradox
 Parrondo's Paradox at Wolfram
 Online Parrondo simulator
 Parrondo's paradox at Maplesoft
 Donald Catlin on Parrondo's paradox
 Parrondo's paradox and poker
 Parrondo's paradox and epistemology
 A Parrondo's paradox resource
 Optimal adaptive strategies and Parrondo
 Behrends on Parrondo
 God doesn't shoot craps
 Parrondo's paradox in chemistry
 Parrondo's paradox in genetics
 Parrondo effect in quantum mechanics
 Financial diversification and Parrondo

Játékelmélet